Земомысл:

 Земомысл — полулегендарный князь полян из династии Пястов.
 Земомысл Иновроцлавский (ок. 1245—1287) — князь Иновроцлавский, сын князя Куявского Казимира I из рода Пястов.
 Земомысл Померанский — первый исторически достоверный князь Померании.